Deff ist:
 weitere Bezeichnung für Daf (Musikinstrument), unterschiedliche Rahmentrommeln, die im Mittleren Osten und Zentralasien verbreitet sind
 die Abkürzung für Designeffekt 

Außerdem:
 Red Deff, Gemeinschaftspseudonym von Jean-Marc Ligny und Roland C. Wagner

Abkürzung